Australia:
 Cleve – miejscowość

Niemcy:
 Cleve – dzielnica Borgholzhausen
 Cleve – dawna nazwa Kleve

Osoby:
 Joos van Cleve – niderlandzki malarz
 Per Teodor Cleve – szwedzki chemik

Zobacz też:
 Kleve